Korku (llengua), llengua de l'Índia central.
 Korkus, poble de l'Índia central.